Van Dam ou van Dam est un nom de famille néerlandais.

Étymologie 
Van Dam signifie « de la digue » (du germain: damma).

Van Dam peut également être une variante du nom de famille flamand  ou  qui désigne « celui qui est originaire de Damme », localité des environs de Bruges. Le nom de la ville de Damme à la même étymologie que la digue.

Variantes 
 Daeme 
 Dame
 Damee 
 Damme 
 Van Daem 
 Van Daene
 Van Dame
 
 Van Dams
 Van Danne
 Van den Dam
 Van den Damme
 Vandam 
 
 
 Vandhame 
 Vandhamme 
 Vendam 
 Vendame 
 Vendamme

Personnalités 

 José van Dam (1940-), chanteur lyrique, de son vrai nom Joseph Van Damme
 Lotte van Dam (1969-), réalisatrice et actrice néerlandaise ;
 Nicolette van Dam (1984-), actrice néerlandaise ;
 Rijk van Dam (1952-), homme politique néerlandais ;
 Rob Van Dam (1970-), catcheur américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais